Kalligas ist der Familienname von:

 Marinos Kalligas (1906–1985), griechischer Kunsthistoriker
 Paul Kalligas (* 1948), griechischer Philosophiehistoriker 
 Pavlos Kalligas (1814–1896), griechischer Jurist, Politiker und Schriftsteller